

Regno Unito
Campton, città della contea del Bedfordshire

Stati Uniti d'America
Campton, comune della Georgia
Campton, comune del Kentucky
Campton, comune del New Hampshire